Brunhilde steht für:
 Brunhild (Vorname), weiblicher Vorname
 Brunhilde (Band), deutsche Band
Brunhilde, ein Lied von Gerhard Gundermann
 Brunhilde Peak, Berggipfel im ostantarktischen Viktorialand
 Führerhauptquartier Brunhilde, Lothringen
 Brunhilde (Schiff, 1928), ein deutsches Fahrgastschiff

Siehe auch:
 Hotel Princess Brunhilde
 Brunhild
 Brünhild